Francisco IV Gonzaga — Duque de Mântua e Monferrato 
Francisco IV de Módena — Duque de Módena e Reggio 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história